Чарли Крид-Майлз (; род. 24 марта 1972, Ноттингем) — английский актёр и музыкант.

Биография 
Родился в Ноттингеме.

В профессии с конца 1980-х годов. Дебютировал в телесериале «Фактор близнецов». Первого значительного успеха в полнометражном кино добился в 1993 году, исполнив главную мужскую роль в драме «Панк и принцесса», где его партнёршей была Ванесса Хэдэвей.

С 1999 по 2000 годы Чарли имел отношения с актрисой Самантой Мортон. У них есть дочь Эсме, которая родилась уже после расставания пары.

Фильмография

Награды и номинации 
 2013 — номинация на Премию Лондонского кружка кинокритиков: лучший британский актёр («Дикий Билл»)

Примечания

Ссылки 
 Interview with Charlie Creed-Miles on Essex Boys Movie